Федеральное казначейство (Казначейство России) — федеральный исполнительный орган (федеральная служба) государственной власти Российской Федерации. Осуществляет правоприменительные и контрольно-надзорные функции в финансово-бюджетной сфере. Находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

История 

Было создано указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года № 1556 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1993 года № 864.

Положение о Федеральном казначействе было утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе».

С 1 января 2005 года Федеральное казначейство было выделено из состава Министерства финансов Российской Федерации с преобразованием в федеральную службу, подведомственную Минфину России. Находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

Организационная структура 

Федеральное казначейство состоит из центрального аппарата, территориальных органов и одной подведомственной организации (Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»).

По состоянию на 8 октября 2020 года в состав центрального аппарата Федерального казначейства входили 23 структурных управления.

Территориальными органами являются: расположенное в Москве Межрегиональное операционное управление, а также 85 Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, расположенных в административных центрах субъектов Российской Федерации.

Полномочия и функции 

Является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим правоприменительные и контрольно-надзорные функции в финансово-бюджетной сфере.

Полномочия Федерального казначейства закреплены в двух основных источниках: статье 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положении о Федеральном казначействе, утверждённом Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе».

Детализирующие реализацию полномочий Казначейства функции перечислены на его официальном сайте, где сгруппированы в несколько разделов.

Руководство 

Основателем и первым начальником Главного управления Федерального казначейства — заместителем министра финансов Российской Федерации с 1993 года по 12 января 1998 года являлся Смирнов Александр Васильевич (распоряжение Правительства Российской Федерации № 1648-р от 20.09.1993 года).

С 1998 года руководителем Казначейства являлась Нестеренко Татьяна Геннадьевна (распоряжение Правительства Российской Федерации № 35 от 12.01.1998 года).

С января 2005 года по сентябрь 2007 года Федеральное казначейство возглавляла Нестеренко Татьяна Геннадьевна. 28 сентября 2007 года Председателем правительства Российской Федерации освобождена от занимаемой должности и назначена заместителем министра финансов Российской Федерации.

С октября 2007 года Федеральное казначейство возглавляет Артюхин Роман Евгеньевич.

С июня 2016 года заместителем руководителя Федерального казначейства является Эли Абубакарович Исаев.

Символика 

26 сентября 2011 года приказом Министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина были учреждены геральдический знак-эмблема, флаг и вымпел Федерального казначейства.

21 ноября 2017 к 25-летию Федерального казначейства выпущена серебряная памятная монета «Казначейство России» номиналом 1 рубль.

Примечания

Литература 
 Прокофьев С. Е. Федеральное казначейство России на рубеже веков: региональный аспект. На примере Саратовской области. — Саратов: Изд. Саратовского гос. социально-экономического университета, 2001. — 102 с. — ISBN 5-87309-202-8, ISBN 978-5-87309-202-4

Ссылки 
 Официальный сайт Федерального казначейства .
 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.

Федеральные службы России
Государственный финансовый контроль
Федеральный бюджет России